Walleiten ist der Name folgender Orte:

 Walleiten (Dietramszell), Ortsteil von Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Walleiten (Gemeinde Sankt Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Walleiten (Gemeinde Hartberg), Ortsteil von Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark